Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1999 проходили с 24 июля по 4 августа 1999 года в городе Виннипег (Канада) на стадионе «Kildonan East College» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 7 мужских и 7 женских команд.

Победителем мужского турнира в 3-й раз в своей истории стала сборная Канады.

Победителем женского турнира в 4-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2000. Прямую квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская сборная Канады и женская сборная Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3-4 места

Плей-офф

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3-4 места

Плей-офф

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com
 Field Hockey Canada - 1999 Pan American Games - Women's Competition

1999
Панамериканские игры 1999
1999 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде